Rathaus Offenbach steht für:
Rathaus Offenbach am Main, Hessen
Rathaus der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich, Rheinland-Pfalz